Piet van Vliet (Pieter Johannes van Vliet), (1997-2000) is een personage uit de Nederlandse televisieserie Oppassen!!!. Hij werd gespeeld door Martijn Oversteegen.

Piet is dierenarts en komt weleens klunzig over. In de serie trouwde hij met Anna. Samen kregen ze een zoon, Ricky van Vliet (Rik Willem Henry van Vliet). De eerste jaren woonde ze boven in het huis van de opa's, waarna het gezin van Vliet na het overlijden van Opa Henry vertrok, samen met Does, naar Drenthe. Aldaar begon Piet samen met Anna een dierenartsenpraktijk.

Burgerlijke Staat
 Gehuwd met Anna van Vliet-Bol
 Woonachtig in Drenthe
 Eén zoon

Uiterlijke kenmerken
 Kort slordig haar
 Beetje slordig, beetje boers

Hobby's
 Dieren
 Natuur
 Biljarten

Stamboom

Piet van Vliet